В технике:

 Ракетный катер
 Российское космическое агентство